Кубок Естонії з футболу 2015–2016 — 26-й розіграш кубкового футбольного турніру в Естонії. Титул здобув клуб Флора.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 вересня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 вересня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 вересня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 вересня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 вересня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 вересня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 жовтня 2015

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 жовтня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 жовтня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 листопада 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада  2015

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 квітня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 квітня 2016

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 травня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 травня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Естонії на soccerway 

2015–2016  
Естонія
Естонія